Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2016 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 12 по 18 декабря 2015 года в Межеве (Франция) и с 13 по 19 декабря 2015 года в Вене (Австрия). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизион чемпионата мира 2017 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получила право играть в группе А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2017 года.

Федерация хоккея Японии отозвала свою команду от участия в турнире. Согласно регламенту ИИХФ сборная Японии будет играть в следующем сезоне в группе A второго дивизиона. Таким образом, в группе B ни одна из пяти соревнующихся команд не опустилась в низший дивизион.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 11 национальных команд — десять из Европы и одна из Азии. Сборная Великобритании пришла из второго дивизиона, сборная Германии пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона. Перед началом турнира сборная Японии снялась с соревнования.

Группа A

Группа B

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2016 года.
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона также участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2016 года

Главные судьи
  Павел Мешинский
  Лиам Сьюэлл
  Роберт Мюлльнер
  Эндрю Уилк

Линейные судьи
  Роман Вилета
  Василий Каляда
  Алли Флокхарт
  Майкл Джонстоун
  Гаспер Жака Жгонц
  Сотаро Ямагути
  Славомир Шахневич

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2016 года

Главные судьи
  Юрис Балодис
  Роберт Халлин
  Рамон Стеркенс
  Кристиан Николич

Линейные судьи
  Томас Кайло
  Янн Фурэ
  Маркус Хёфер
  Иржи Ондрачек
  Виестурс Левальдс
  Михаэль Черриг
  Владимир Ефремов

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Матисс Кивлениекс
 Защитник:  Карлис Чуксте
 Нападающий:  Флориан Белтрам

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Флориан Белтрам
  Якоб Майеншайн
  Марко Марцолини
  Матисс Кивлениекс
  Еспер Нипе
  Алихан Асетов

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40% от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Богдан Дьяченко
 Защитник:  Марцин Хорзельский
 Нападающий:  Гийом Леклерк

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Фабьен Колотти
  Марк Влахович
  Льюис Хук
  Оскар Яскевич
  Богдан Дьяченко

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2015 год в хоккее
Декабрь 2015 года
Спорт в Австрии в 2015 году
Спорт во Франции в 2015 году
М*1
М*1
М*1
Международные спортивные соревнования в Вене